Porodnice velkovévodkyně Charlotte (francouzsky: Maternité Grande-Duchesse Charlotte) je porodnice, která je součástí Lucemburského nemocničního centra v Lucembursku. Nemocnice je pojmenována po Charlotte, lucemburské velkovévodkyni, která vládla v letech 1919 až 1964.

Slavné porody 

 Děti velkovévody Henriho a velkovévodkyně Marie Terezie princ Guillaume, princ Felix, princ Louis, princezna Alexandra a princ Sebastian.
 Syn prince Louise a princezny Tessy, Noah, se zde narodil 21. září 2007.
 Dcera prince Felixe a princezny Claire, Amalia, se zde narodila 15. června 2014.
 Syn dědičného velkovévody Guillauma a dědičné velkovévodkyně Stéphanie, princ Charles, se zde narodil 10. května 2020.

Odkazy

Reference

Související články 
 Lucemburské nemocniční centrum
 Městská nemocnice 
 Seznam nemocnic v Lucembursku

Externí odkazy 
 Web porodnice velkovévodkyně Charlotte (francouzsky)

Porodnice